Флаг муниципального образования «Само́йловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 25 марта 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5901.

Описание флага

Действующий флаг 
Ныне действующий флаг утверждён 25 марта 2010 года решением Совета депутатов муниципального образования Самойловское сельское поселение № 50, описание флага гласит:

«Флаг муниципального образования Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в красном, белом, жёлтом и телесном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле между боковиков, наподобие щитов, собранных их досок — ангел с серебряными крыльями в серебряных одеждах и доспехе, держащий в левой руке серебряный щит, в правой — золотой пламенеющий меч с серебряной рукоятью».

Предыдущий флаг 
Первый флаг Самойловского сельского поселения был утверждён 29 января 2010 года решением Совета депутатов муниципального образования Самойловское сельское поселение № 36, описание флага гласило:

«Флаг муниципального образования Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в синем, белом, жёлтом и телесном цветах».

Геральдическое описание герба гласило: «В лазоревом (синем, голубом) поле между боковиков, наподобие щитов, собранных из досок — ангел с серебряными крыльями в серебряных одеждах и доспехе, держащий в левой руке серебряный щит, в правой — золотой пламенеющий меч с серебряной рукоятью и гардой».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Ангел с серебряными крыльями в серебряных одеждах и доспехе, держащий в левой руке серебряный щит, в правой — золотой пламенеющий меч — напоминание о Михайловском погосте в Озерах — Озерский погост, относившийся к Обонежской пятине Великого Новгорода первое упоминание о котором относится к 1496 году а также о бывшей усадьбе княгини Мышецкой (с герба рода Мышецких взят ангел), располагавшейся близ деревни Захожи. На территории Самойловского сельского поселения протекает ручей Монастырский.

Боковики, наподобие щитов, собранных из досок — напоминание о шлюзах Тихвинской водной системы (Тихвинский канал, река Тихвинка, озеро Озерское), действовавшей до 1960-х годов. Кроме того, ныне близ деревни Чудцы расположено самое крупное в Бокситогорском районе лесоперерабатывающее производство австрийской фирмы ООО «Майнер-Мелнхоф Хольц Ефимовский».

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений. Цвет протекающих рек.

Красный цвет — символ жизнеутверждающей силы труда, мужества, самоотверженности, праздника, красоты солнца и тепла. В древнерусской традиции красный — красивый. Напоминание о Тихвинской водной системе, действовавшей вплоть до 1960-х годов, ведь водные торговые пути — это кровяные артерии государства.

Примечания